Cons ist der Name folgender Orte:
 Cons, Ortschaft in der Gemeinde Le Bouchet-Mont-Charvin im Département Haute-Savoie

Cons ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Cons (1879–1942), US-amerikanischer Romanist französischer Herkunft

cons ist außerdem:
 einer der elementaren Befehle in Lisp-artigen Programmiersprachen

Siehe auch:
 Chuck Taylor All Star („Chucks“, „Cons“ oder „Connies“), Schuhmarke 
 Kons